Руфино Бланко Фомбона ; 17 июня 1874, Каракас, Венесуэла — 16 октября 1944, Буэнос-Айрес, Аргентина) — венесуэльский , , , , , общественный деятель.

Один из крупнейших представителей литературного американизма — направления, отстаивающего национальную самобытность испано-американской литературы. Сыграл важную роль в популяризации творчества латиноамериканских писателей в мире.

Биография 
Начал изучать право и философию в Центральном университете Венесуэлы, позже перешел в военную академию. Принял участие в Гражданской войне в Венесуэле (1892). Активно участвовал в политической борьбе на рубеже XIX—XX веков. Был назначен консулом в Филадельфии. Там начал заниматься поэзией и по возвращении в Каракас в 1895 году сотрудничал с журналами El Cojo Ilustrado и Cosmopolis.

В 1896—1897 годах служил в посольстве Венесуэлы в Нидерландах. В период диктатуры X. Гомеса находился в изгнании (1909—1935). После возвращения на родину был принят в Национальную академию истории (1939) и назначен губернатором штата Миранда (1936—1937). В 1939—1941 годах — полномочный посол Венесуэлы в Уругвае.

Творчество 
Руфино Бланко Фомбона многим обязан французской литературе, в частности Бальзаку, Флоберу, Гонкурам и Мопассану.

Для раннего периода творчества характерно влияние модернизма (сборник стихов «Маленькие лирические опусы», 1904, и др.). Но уже в эти годы (сборники новелл «Рассказы поэта», 1900; «Американские рассказы», 1904) Руфино Бланко Фомбона обнаружил интерес к национальной тематике. Социально-критическая и сатирическая направленность характерна для романов «Железный человек» (1907), «Золотой человек» (1915, русский перевод 1932), «Митра в руке» (1927). Социальным звучанием проникнуты сборники стихов «Песни тюрьмы и изгнания» (1911) и «Песенник несчастной любви» (1914).

Автор литературно-критических работ («Литература и писатели Испанской Америки», 1908; «Великие писатели Америки», 1919; «Модернизм и поэты-модернисты», 1929) и исторических исследований (в том числе о С. Боливаре).

Наиболее известны его романы: «El Hombre de hierro» (1916); «La Mitra en la mano» (1927); сборник рассказов «Cuentos americanos» и исследование: «La Evolución politica y social de Hispano-America» (1911).

Шесть раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

Похоронен в Национальном пантеоне Венесуэлы.

Избранные произведения 
 1899: Trovadores y trovas
 1904: Cuentos americanos
 1907: El hombre de hierro
 1911: Cantos de la prisión y del destierro
 1915: El hombre de oro
 1917: Grandes escritores de América
 1921: El conquistador español del siglo XVI
 1927: La mitra en la mano
 1931: La bella y la fiera
 1933: Camino de imperfección

Примечания

Литература 
 Литературная энциклопедия. — В 11 т.; М.: издательство Коммунистической академии, Советская энциклопедия, Художественная литература. Под редакцией В. М. Фриче, А. В. Луначарского. 1929—1939.
 Энциклопедический справочник «Латинская Америка». — М.: Советская Энциклопедия. Главный редактор В. В. Вольский. 1979—1982.

Ссылки 
 Rufino Blanco Fombona  

Политики Венесуэлы
Послы Венесуэлы в Уругвае
Номинанты Нобелевской премии по литературе
Похороненные в Национальном пантеоне Венесуэлы